В этой статье представлены подробности отборочного турнира чемпионата мира по футболу 1990 года в европейской континентальной зоне (УЕФА). Обзор отборочного турнира представлен в статье Чемпионат мира по футболу 1990 (отборочный турнир).

33 страны УЕФА подали заявки на участие в чемпионате мира по футболу 1990 года. Европейская континентальная зона получила 14 (из 24) путёвок в финальный турнир.  (хозяйка чемпионата) получила путёвку автоматически, остальные 13 мест были разыграны в отборочном турнире между 32 странами.

32 страны были разбиты на 7 групп. Команды играли каждая с каждой дома и в гостях. Количество стран и путёвок в группах различались:
 Группы 3, 5, 6 и 7 состояли из 5 стран каждая. Две лучшие команды каждой группы получали путёвки.
 Группа 1, 2 и 4 состояли из 4 стран. Победитель группы получал путёвку. Две команды с лучшими результатами, занявшие вторые места в группах также получали путёвки.

Группа 1 

 получила путёвку.

Группа 2 

 получила путёвку.

Группа 3 

 и  получили путёвки.

Группа 4 

 получили путёвку.

Группа 5 

 и  получили путёвки.

Группа 6 

 и  получили путёвки.

Группа 7 

 и  получили путёвки.

Сравнение 

 и  получили путёвки.

Чемпионат мира по футболу 1990
1990